{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62701) Davidrankin || 2000 TS32 ||7 oktober 2000 || L. Ball
|-
| (62702) - || 2000 TU32 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62703) - || 2000 TG34 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62704) - || 2000 TT35 ||6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62705) - || 2000 TY36 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62706) - || 2000 TD38 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62707) - || 2000 TF38 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62708) - || 2000 TX38 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62709) - || 2000 TR39 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62710) - || 2000 TF40 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62711) - || 2000 TK42 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62712) - || 2000 TO42 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62713) - || 2000 TS42 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62714) - || 2000 TB43 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62715) - || 2000 TR43 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62716) - || 2000 TS44 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62717) - || 2000 TW44 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62718) - || 2000 TR45 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62719) - || 2000 TB47 ||1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62720) - || 2000 TH48 ||1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62721) - || 2000 TM50 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62722) - || 2000 TQ50 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62723) - || 2000 TG51 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62724) - || 2000 TL51 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62725) - || 2000 TW51 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62726) - || 2000 TN55 ||1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62727) - || 2000 TQ55 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62728) - || 2000 TV56 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62729) - || 2000 TY58 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62730) - || 2000 TE59 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62731) - || 2000 TO59 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62732) - || 2000 TQ59 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62733) - || 2000 TX59 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62734) - || 2000 TX60 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62735) - || 2000 TY60 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62736) - || 2000 TZ60 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62737) - || 2000 TR61 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62738) - || 2000 TW61 ||2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62739) - || 2000 TW62 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62740) - || 2000 TU64 ||1 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62741) - || 2000 TR66 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62742) - || 2000 TD68 ||6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (62743) - || 2000 UA1 ||21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (62744) - || 2000 UX1 ||20 oktober 2000 || M. M. M. Santangelo
|-
| (62745) - || 2000 UY1 ||21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (62746) - || 2000 UE2 ||22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (62747) - || 2000 UB3 ||24 oktober 2000 || Črni Vrh
|-
| (62748) - || 2000 UV3 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62749) - || 2000 UM4 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62750) - || 2000 UO4 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62751) - || 2000 UD5 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62752) - || 2000 UB6 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62753) - || 2000 UM7 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62754) - || 2000 US7 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62755) - || 2000 UF8 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62756) - || 2000 UN8 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62757) - || 2000 UU8 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62758) - || 2000 UH9 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62759) - || 2000 UK9 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62760) - || 2000 UR9 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62761) - || 2000 UA12 ||18 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62762) - || 2000 UB12 ||18 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62763) - || 2000 UG12 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62764) - || 2000 UL13 ||23 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (62765) - || 2000 UH14 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62766) - || 2000 UB15 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62767) - || 2000 UQ17 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62768) - || 2000 UT17 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62769) - || 2000 UB18 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62770) - || 2000 UK18 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62771) - || 2000 UN18 ||25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62772) - || 2000 UY19 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62773) - || 2000 UB20 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62774) - || 2000 UE20 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62775) - || 2000 UG20 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62776) - || 2000 UR20 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62777) - || 2000 UE21 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62778) - || 2000 UU21 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62779) - || 2000 UC22 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62780) - || 2000 UF22 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62781) - || 2000 UE23 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62782) - || 2000 UF23 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62783) - || 2000 UO23 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62784) - || 2000 UW23 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62785) - || 2000 UC24 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62786) - || 2000 UQ24 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62787) - || 2000 UH25 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62788) - || 2000 UW25 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62789) - || 2000 UZ25 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62790) - || 2000 UL26 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62791) - || 2000 UT26 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62792) - || 2000 UV28 ||30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62793) - || 2000 UZ28 ||29 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (62794) Scheirich || 2000 UV30 ||30 oktober 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (62795) - || 2000 UY34 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62796) - || 2000 UO35 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62797) - || 2000 UH36 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62798) - || 2000 UO36 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62799) - || 2000 UQ36 ||24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62800) - || 2000 UT36 ||24 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten